Pouy steht für: 

 Pouy, französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 den ehemaligen Namen von Saint-Vincent-de-Paul (Landes), einer französischen Gemeinde im Département Landes

Pouy ist der Familienname folgender Personen: 

 Jean-Bernard Pouy (* 1946), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Puy (Begriffsklärung)